Molise steht für:

 Molise, Region in Italien
 Molise (Molise), Gemeinde in Italien
 Molise (Wein), Weinsorte

Molise ist der Name von:
 Retselisitsoe David Molise (* 1986), lesothischer Fußballschiedsrichter